

Patronymie

 Aimée Dubos (1952- ), préfète déléguée ; 
 Alain Dubos, écrivain français ;
Angèle Dubos (1844-?), peintre française ;
 Charles Christophe Dubos (1849-?), intendant général (État-major puis Intendance), grand officier de la Légion d'honneur
 Christelle Dubos (1976-), personnalité politique française ;
 Constant Dubos (1768-1845), écrivain français ;
 Danie Dubos, coloriste et scénariste de bande dessinée française  ; 
  Fabien Dubos batteur de Kyo ;
 Fabien Dubos, joueur de basket français ;
 Florian Dubos, guitariste de Kyo ;
 Jean-Baptiste Dubos, (1670-1742), écrivain français ; 
 Mélody Dubos, (1974- ), comédienne française ;
 René Dubos, (1901-1982), agronome, biologiste et écologiste français.

Divers
 bouillon Dubos, un milieu de culture servant à la culture des Mycobactéries
 Dubos Frères, une entreprise française.